Kiseljak est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Kiseljak, une ville et une municipalité situées dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kiseljak, un village situé dans la municipalité de Sapna, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kiseljak, un village situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kiseljak, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kiseljak, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie.